

Топоніми 
 Міяко — місто в Японії, в префектурі Івате.
 Міяко — містечко в Японії, в префектурі Фукуока.
 Міяко — група островів в архіпелазі Сакісіма групи Рюкю
 Міяко — острів в Японії, в префектурі Окінава.
 Повіт Міяко

Інше 
 Міяко — діалект рюкюської мови
 Міяко — японською означає «столиця». Стародавня назва японської столиці Кіото.